Антуфьево — название населённых пунктов:
 Антуфьево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Антуфьево — деревня в Бардымском районе Пермского края.
 Антуфьево — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Антуфьево — деревня в Переславском районе Ярославской области.